

Musica 
 Tastiera Jankó – tastiera ideata nel 1882 da Paul von Jankó come alternativa a quella del pianoforte

Persone 
 Ilo von Jankó (1920-2001) – regista tedesco
 János Jankó (1833-1896) – pittore ungherese
 János Jankó (scrittore) (1868-1902) – scrittore ungherese
 Paul von Jankó (1856-1919) – musicista e ingegnere ungherese

Pagine correlate 
 Janko